Die Gambrinus Liga 1999/2000 war die siebte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 31. Juli 1999 bis 17. Mai 2000 mit einer Winterpause vom 4. Dezember 1999 bis 17. Februar 2000 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Die Meisterschaft gewann zum sechsten Mal Sparta Prag. Das Team qualifizierte sich wie der Zweite Slavia Prag für die Champions League. Pokalsieger Slovan Liberec und FC Petra Drnovice spielten im UEFA-Pokal. Mit FK Dukla Příbram, FK Chmel Blšany und SK Sigma Olmütz starteten drei Klubs im Intertoto Cup.

FC Hradec Králové und FC Kaučuk Opava stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000